Wilde är ett efternamn och kan referera till:

Personer 
 Abby Wilde (född 1989), amerikansk skådespelare
 Anders Wilde (1725–1795), svensk historiker
 Björn Wilde (1933–2008), svensk målare och författare
 Constance Lloyd Wilde (1859–1898),  brittisk författare
 Cornel Wilde  (1912–1989), ungersk-amerikansk skådespelare och regissör
 Henry Tingle Wilde (1872–1912), brittisk överstyrman på RMS Titanic
 Jacob Wilde (1679–1755), svensk historiker
 Kim Wilde (1960–), brittisk sångerska
 Marty Wilde (1939–), brittisk sångare
 Olivia Wilde (född 1984), amerikansk skådespelerska
 Oscar Wilde (1854–1900), irländsk författare och dramatiker
 Ricky Wilde (född 1961), brittisk sångare
 Rudolph Wilde (1857–1910), tysk kommunalpolitiker
 William Wilde (1815–1876), irländsk läkare

Engelska efternamn
Svenska efternamn